Мейс, Мэйс (, ) — транскрипция с ряда английских и испанских слов.

Фамилия 
 Мейс, Гаэлль (род. 1991) — бельгийская художественная гимнастка.
 Мейс, Джеймс (; 1952—2004) — историк, политолог, ассистент Роберта Конквеста, сторонник признания голодомора геноцидом украинцев.
 Мэйс, Джеймс (, 1831—1910) — британский боксёр, последний, выигравший английский чемпионат по боксу в тяжёлом весе по Лондонским Правилам.
 Мейс, Джорджина (1953—2020) — английский эколог и популяционный биолог, член Лондонского королевского общества (2002).
 Мейс, Дэниэл (род. 1978) — английский актер.
 Мейс, Жорж (1881—1952) — бельгийский гребец, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1908.
 Мейс, Сесил Алек (; 1894—1971) — британский философ и психолог.
 Мейс, Сильвия (род. 1978) — нидерландская модель, актриса и ведущая.
 Мейс, Уилли (род 1931) — американский профессиональный бейсболист.
 Мэйс, Уильям Хардинг (1861—1939) — американский политик, юрист, издатель и учитель, 23-й вице-губернатор Техаса.

Географические названия 
 Мейс () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Понтеведра в составе автономного сообщества Галисия.
 Мейс () — коммуна во Франции, в департаменте Ардеш.

См. также 
 Мейс Винду
 Мейс (мера веса) (:en:Mace (unit)) — мера веса в Юго-Восточной Азии (10 кандаринов), в Китае — «цянь» или «цин»